Skype — бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет. Также может означать:

 SkypeCast — вид голосового общения между группой (до 150 человек) пользователей программы Skype
 Skype Limited — люксембургская компания, разработчик программного обеспечения
 Skype Qik — сервис обмена видеосообщениями от Skype, созданный на базе технологий стартапа Qik
 Skype для бизнеса — коммуникационная программа-клиент
 Skype для бизнеса Server — cервер корпоративных коммуникаций